Ибипоран ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Лондрина. Население составляет 47 316 человек на 2006 год. Занимает площадь 300,187 км². Плотность населения — 157,6 чел./км².

Праздник города —  8 ноября.

История 
Город основан в 1947 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 286.000.055,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.362,91 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,801 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана